2 октября 1940 года Президиум Верховного Совета СССР принял постановление «О государственных трудовых резервах СССР». Указом была утверждена единая централизованная система подготовки квалифицированной рабочей силы в ремесленных училищах. Совнарком СССР принял Постановление «Об образовании Главного Управления трудовых резервов при СНК СССР». В РУ начался призыв городской и колхозной молодежи. Планировалось обучать ежегодно от 800 тысяч до 1 миллиона человек. В 1940 году было образовано РУ № 1, куда поступило более 2000 учащихся. Училище было перегружено. Из-за отсутствия помещений обучались в 3 смены, а практику проходили в цехах металлургического комбината. Один день — теория, один день — практика.

История 
21 мая 1941 года из РУ № 1 было выделено 923 учащихся и образовано ремесленное училище металлургов № 13.
Юношей готовили по следующим специальностям: подручный горнового, газовщик, машинист вагон-вес доменной печи, сталевар, разливщик стали мартеновской печи, вальцовщик, сварщик, огнеупорщик, аппаратчик, шамотчик.

Первый директор — Василий Нестерович Кулешов .

Здание РУ № 13 находилось на левом берегу Урала по адресу: переулок Ржевского, 6 (бывшая школа № 16). Школу передали РУ №'13 со всеми службами. Общежития были размещены в бараках поселка Туково, поселка имени Дзержинского, на Березках — в клубе Горнорудного управления, в спортзале училища и в 2-3 классах, в которых размещалось по 30-50 человек. В 1941 году общежития были неблагоустроенные, по всей длине бараков стояли 2-х ярусные кровати в 2 ряда, проход между ними был 1-1,5 метра.

За период Великой Отечественной войны из стен училища вышли 7500 квалифицированных рабочих-металлургов. Замещая отцов, ушедших на фронт, учащиеся РУ-13 во время производственной практики на комбинате самостоятельно обслуживали мартеновские печи № 3, 6 и 8, доменную печь № 3, трудились в сортопрокатных цехах, на аглофабрике. В целом за годы войны подростки училища выплавили на ММК 900 000 тонн чугуна, 1 300 000 тонн стали, выдали 700 000 тонн проката.
 В училище учились ветераны боевых действий в Афганистане — награждённые орденами и медалями, это Юрий Чистяков,Айдар Ахмедьянов, Евгений Алиханов, награждённые орденом Красной Звезды, Олег Яковлев,Валерий Стрельников, награждённые медалью За Отвагу, а так же другие( автору дополнить, иметь ввиду — это история).

За успешное выполнение заданий правительства по подготовке рабочей смены и отличное обеспечение оборонной промышленности страны сталью и прокатом ремесленное училище № 13 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1943 года награждено орденом Трудового Красного Знамени.

В 1941—1945 годах РУ-13 неоднократно признавалось лучшим ремесленным училищем СССР и награждалось Переходящим Красным Знаменем Государственного Комитета Обороны. В 1946 году удостоилось чести принять это знамя на вечное хранение.

Особенно много в 1943 г., кроме учёбы и работы на ММК, писали о коллективе художественной самодеятельности. Культурные традиции закладывались уже в 1941 г. К директору училища пришла бывшая балерина Наталья Николаевна Карташова и предложила создать танцевальный коллектив «Воспитание танцем» — так она называла свою книгу о коллективах, которыми руководила. Администрация РУ № 13 поддержала её: ансамбль песни и пляски был создан и проработал с 1941 по 1948 годы. Был создан также свой клуб, свой духовой оркестр. Ребята выступали с концертами в подшефном госпитале, за что получали благодарности от городского комитета комсомола.

В январе 1943 г. танцевальный коллектив занял 1 место в городском смотре художественной самодеятельности Н. Н. Карташова рассказала о ребятах в статье «Сила художественной самодеятельности» (6 февраля 1943 г., «Магнитогорский рабочий»).
В июне 1943 коллектив РУ № 13 занял II место во Всесоюзном социалистическом соревновании. Выпуск ребят из училища составил 400 человек, 67 выпускников были награждены значком «Отличник Главтрудрезервов».

С 1941 по 1948 год в училище работала воспитателем заслуженный деятель искусств РСФСР Н. Н. Карташова, создавшая на его базе уникальный ансамбль песни и пляски, ставший неоднократным лауреатом всесоюзных смотров художественной самодеятельности, участником художественного фильма «Здравствуй, Москва!» (1945).
В начале шестидесятых, под воздействием общих тенденций модернизации профшколы, училище приобретает статус ПТУ, а в 1967—1968 учебном году первым в Челябинской области переходит на подготовку рабочих со средним образованием.

Успехи Профессионального лицея № 13 

Дальнейшие вехи развития ПТУ-13 хорошо видны из нижеследующего перечисления:

1978, 1980, 1988 годы − завоевание почетного звания «Лучшее училище РСФСР»;

1984, 1985 годы — успешное участие в работе ВДНХ СССР;

1995 год — переход в статус профессионального лицея;

1999 год − создание на базе лицея экспериментального интерната хоккейного клуба «Металлург»; участие выпускников лицея в составе клуба в чемпионатах России и Европы, завоевание звания чемпионов России и суперкубка Европы (2000);

29 октября 1999 года — премия областного фонда имени В. П. Поляничко за отличную работу по патриотическому воспитанию молодежи;

2000 год — участие хоккейной команды лицея в международном турнире в Швеции;

2 октября 2000 года — присвоение лицею имени бывшего директора ММК, Героя Социалистического Труда А. Д. Филатова;

2001 год — присуждение звания дипломанта областного конкурса «Училище года» с вручением премии имени В. П. Омельченко.

на основании Постановления Правительства Челябинской области № 115-П от 24.05.2007 г. и № 322-П от 29 октября 2008 г. «О реорганизации областных государственных учреждений начального и среднего профессионального образования» Профессиональный лицей № 13 вошел в состав ГОУ СПО (ССУЗ) «Политехнический колледж»

Музей истории ПЛ № 13 
Гордость учащихся и педагогического коллектива — музей истории лицея, ведущий свою биографию с 1978 года и в настоящее время реконструированный с помощью ОАО «ММК».
Константин Филиппович Хабаров в 1981 г. создал музей истории ПЛ № 13. Сейчас в музее есть экспозиция посвященная Хабарову — металлургу, мастеру, художнику.

Кадровый потенциал 
В разные годы здесь работали: заслуженные учителя профтехобразования РСФСР Н. Н. Крутицкая, Г. П. Шахватова, А. Н. Суворова; заслуженные мастера профтехобразования РСФСР В. В. Жерлицин, В. М. Ладик.

С 1986 по 2008 год лицеем руководил отличник профтехобразования РСФСР, заслуженный учитель Российской Федерации Борис Иванович Булахов.

Литература 
 Копейкина Ю. А., Голендухин Н. И., Донских Е. М. Во имя тех, кто из «профтех»: События и люди в истории начального профессионального образования Челябинской области /Ю. А. Копейкина, Н. И. Голендухин, Е. М. Донских. — Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 2005. — 336с.
 Кудрина Е. Творческая исследовательская работа. Ремесленное училище № 13 в годы Великой Отечественной войны/ Руководитель: Морозова Е. Я. Магнитогорск, 2005, — 23с.
 Погорельцев Г. «Тринадцатый звездный»//Магнитогорский рабочий № 96 (20016) от 23 мая 2006 года

Средние специальные учебные заведения Челябинской области